Abra kan syfta på följande:
 Abra (djur) – ett släkte musslor 
 Abra (figur) – en Pokémon-figur
 Abra (provins) – en provins i Filippinerna